Europeiska cupvinnarcupen 1991/1992 vanns av Werder Bremen, Västtyskland som i finalen slog AS Monaco, Frankrike med 2-0 i Lissabon den 6 maj 1992.

Kvalificeringsomgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

Säsongen 1991/1992 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1991 i Europa
1992 i Europa
Fotbollssäsongen 1991/1992
1991/1992